Weule peut faire référence à :

Personnes 
  (1940-), professeur d'université allemand
  (1816-1896), producteur de machines allemand
  (1864-1926), ethnologue, géographe et professeur d'université allemand
 Kerstin Weule (1966-), une triathlète germano-américaine

Autres 
 , un fondeur de cloches en Allemagne
  ou (Glockengießerei in Apolda), une fonderie de cloches en Allemagne
 , un fabricant de matériel optique

Source de la traduction